Перша хорватська футбольна ліга 2020—2021 — це 30-ий сезон з моменту заснування турніру та восьмий поспіль турнір, участь у якому брали 10 команд. Чемпіоном вчетверте поспіль стало Динамо (Загреб).

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Перша хорватська ліга на soccerway  

2021
Хорватія
Хорватія
2020 у хорватському спорті
2021 у хорватському спорті